Анатолий Николаевич Шубин (12 ноября 1938, Свердловск — 28 февраля 2008, Зеленогорск) — советский, затем российский учёный и инженер в области ядерной физики и ядерных технологий. Генеральный директор ФГУП ПО «Электрохимический завод» в Зеленогорске Красноярского края (1989—2008); лауреат Государственной премии СССР.

Биография 
В 1962 г. окончил Уральский политехнический институт по специальности физик-ядерщик. C 1962 г. работал в Красноярске−45 (ныне — Зеленогорске Красноярского края) на электрохимическом заводе: инженером-технологом, затем ведущим инженером — начальником экспериментально-технологической лаборатории, главным инженером завода (с 1986 г.), директором завода (с 1989 г.).

Под его руководством были реализованы крупные производственные проекты:
 создание производства магнитных носителей информации,
 организация промышленного выпуска и экспорта изотопной продукции,
 начало строительства завода W-ЭХЗ по переработке обеднённого гексафторида урана.

Семья 
Отец (ум. 1977) — старший мастер наладки станков в Свердловске-45.

Мать (25.06.1916 - 26.11.2011)— учительница, бухгалтер.

Жена — Ольга Иосифовна.
Старший сын — окончил Красноярский политехнический институт, энергетик.
Младший сын — окончил Ленинградский политехнический институт, металлург.

Научная деятельность 
В 1975 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1997 г. избран членом-корреспондентом Российской инженерной академии, в 1998 г. — почётным профессором Красноярского технического университета.

Автор более 120 научных и научно-технических работ, 8 авторских свидетельств на изобретения.

Награды и признание 
 За внедрение изобретения, которое было создано после 1973 года вручён нагрудный знак «Изобретатель СССР»
 медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970)
 бронзовая медаль ВДНХ СССР (1978)
 орден Почёта (1998)
 орден Дружбы (2005)
 медаль ФНПР «100 лет профсоюзам России» (2005)
 нагрудный знак «Академик И. В. Курчатов» 1 степени (2007)
 Заслуженный технолог Российской Федерации
 Государственная премия СССР — за открытие «Получение стабильных изотопов в газоцентрифугах»
 Почётный гражданин Зеленогорска (Постановление администрации города № 1646 от 4 декабря 1998 г.).

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Уральского технического университета
Изобретатели по алфавиту
Изобретатели России
Изобретатели СССР
Почётные граждане Зеленогорска (Красноярский край)